Ниже представлен список действующих авиакомпаний Великобритании. В список не входят авиакомпании Британских заморских территорий: Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Фолклендских островов, Монтсеррата, островов Теркс и Кайкос.

Функционирующие авиакомпании

Чартерные авиакомпании

Грузовые авиакомпании

Вертолётные авиакомпании и авиация общего назначения

Нормандские острова и остров Мэн

См. также 
 Список авиакомпаний

Примечания 

Списки:Авиакомпании
Списки организаций Великобритании